Тускарора () — слово індіанського походження. Може мати такі значення:

Індіанці 
 Тускарора — корінне індіанське плем'я
 Тускарора — мова індіанського племені тускарора

Топоніми 

 Тускарора — невключена територія в штаті Меріленд
 Тускарора — тауншип у штаті Мічиган
 Тускарора — місто в окрузі Елко, штат Невада
 Тускарора — місто в окрузі Стубен, штат Нью-Йорк
 Тускарора — резервація в окрузі Ніагара, штат Нью-Йорк
 Тускарора — переписна місцевість у штаті Пенсильванія
 Тускарора Тауншип — тауншип в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Тускарора Тауншип — тауншип в окрузі Джуніата, штат Пенсильванія
 Тускарора Тауншип — тауншип в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Тускарора — тауншип у штаті Північна Дакота